Дарю () — французская фамилия. Известные носители:

 Дарю, Наполеон (1807—1890) — французский государственный деятель.
 Дарю, Пьер (1767—1829) — генерал-интендант армии Наполеона во время похода в Россию, пэр Франции, премьер-министр Франции во время Ста дней.